Daniel Winnik (né le  à Toronto, Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après trois saisons passées avec les Wildcats du New Hampshire, il se joignit au Rampage de San Antonio de la Ligue américaine de hockey au terme de la saison 2005-2006. Il y joua une saison de plus avant de se joindre aux Coyotes de Phoenix lors de la saison 2007-2008.

Le , il est échangé aux Sharks de San José

Le  il signe un contrat de 2 ans pour 4.5 million par année avec les Maples Leafs de Toronto.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 || Raiders de Wexford || OPJHL || 47 || 18 || 25 || 43 || 32 || - || - || - || - || -
|-
|2002-2003 || Raiders de Wexford || OPJHL || 47 || 20 || 33 || 53 || 70 || - || - || - || - || - 
|-
|2003-2004 || Wildcats du New Hampshire || NCAA || 37 || 4 || 10 || 14 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || Wildcats du New Hampshire || NCAA || 42 || 18 || 22 || 40 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Wildcats du New Hampshire || NCAA || 39 || 15 || 26 || 41 || 44 || - || - || - || - || -
|-
|2005-2006 || Rampage de San Antonio || LAH || 7 || 1 || 1 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Rampage de San Antonio || LAH || 66 || 9 || 12 || 21 || 34 || - || - || - || - || -
|-
|2006-2007 || Roadrunners de Phoenix || ECHL || 5 || 0 || 6 || 6 || 9 || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008 || Coyotes de Phoenix || LNH || 79 || 11 || 15 || 26 || 25 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Coyotes de Phoenix || LNH || 49 || 3 || 4 || 7 || 63 || - || - || - || - || -
|-
|2008-2009 || Rampage de San Antonio || LAH || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 || Coyotes de Phoenix || LNH || 74 || 4 || 15 || 19 || 12 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH || 80 || 11 || 15 || 26 || 35 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Avalanche du Colorado || LNH || 63 || 5 || 13 || 18 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sharks de San José || LNH || 21 || 3 || 2 || 5 || 10 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2012-2013 || Ducks d'Anaheim || LNH || 48 || 6 || 13 || 19 || 16 || 7 || 0 || 1 || 1 || 7
|-
| 2013-2014 || Ducks d'Anaheim || LNH || 76 || 6 || 24 || 30 || 23 || 9 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 56 || 6 || 17 || 23 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 21 || 2 || 7 || 9 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 56 || 4 || 10 || 14 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Capitals de Washington || LNH || 20 || 2 || 3 || 5 || 22 || 12 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2016-2017 || Capitals de Washington || LNH || 72 || 12 || 13 || 25 || 49 || 13 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Wild du Minnesota || LNH || 81 || 6 || 17 || 23 || 27 || 5 || 0 || 1 || 1 || 5
|-
| 2018-2019 || Genève-Servette HC|| NL|| 41 || 6 || 25 || 31 || 42 || 5 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2019-2020 || Genève-Servette HC || NL || 49 || 22 || 22 || 44 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Genève-Servette HC || NL || 49 || 15 || 31 || 46 || 46 || 11 || 4 || 5 || 9 || 8
|-
| 2021-2022|| Genève-Servette HC || NL||  || 

| 798 || 82 || 169 || 251 || 367 || 63 || 0 || 4 || 4 || 26

Au niveau international 

|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 1 || 1 || 2 || 6 || align=left| Sixième place

Références  

Naissance en mars 1985
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wildcats du New Hampshire
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Roadrunners de Phoenix (ECHL)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Capitals de Washington
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022